Hy, hy и HY могут иметь следующие значения:

 .
 HY-2 — китайская противокорабельная ракета.

См. также 
 ну